«Гру́мман» («Грумман эркрафт энджиниринг» , позднее ) — американская авиастроительная компания, существовавшая с 1929 по 1994 год, один из ведущих американских производителей военных и гражданских самолётов своего времени. Более двух третей доходов от продаж продукции и предоставляемых услуг составлял федеральный клиентский сектор обслуживания военных заказов (без учёта иностранных заказчиков американского вооружения и военной техники). В 1980-е годы стабильно входила в дюжину крупнейших подрядчиков военно-промышленного комплекса США по объёму заказов.

История 
Лерой Грумманн и его компаньоны в 1920-х годах работали в Loening Aircraft Engineering Corporation, до её покупки Keystone Aircraft Corporation. Грумманн и партнёры (Эдмунд Вар Пур, Уильям Шведлер, Джейк Свирбул и Клинт Тоул), основали свою компанию на старом заводе компании Cox-Klemin Aircraft Co. в Болдуине, Лонг-Айленд штат Нью-Йорк. Компания была названа Grumman Aircraft Engineering Corporation и была зарегистрирована 5 декабря 1929 года..

Первой моделью для ВМС США стал FF-1, биплан с убирающимся шасси, выпущенный в 1932 году. Во время Второй мировой войны Грумманн стал узнаваемым благодаря «Кошкам» — серии палубных истребителей ВМС США. F4F Wildcat и F6F Hellcat, менее известные Grumman F7F Tigercat и Grumman F8F Bearcat, (последние два не эксплуатировались во время Второй мировой), и торпедоносец TBF Avenger. «Грумман» стала 22-ой компанией США по стоимости производственных контрактов во время войны. Компания выпускала по 500 самолётов в месяц (всего 17 тыс. до конца войны), они использовались в основном на тихоокеанском фронте против Японии. Продукция «Грумман» фигурировала в фильме «Топ Ган» и в многочисленных фильмах о Второй мировой войне, морской пехоте и ВМС США. В частях палубной авиации ВМС США до сих пор состоят на службе Grumman E-2 Hawkeye и Grumman EA-6 Prowler.

Первым реактивным самолётом компании был F9F Panther, за ним последовали модернизированные F9F/F-9 Cougar, и менее известный F-11 Tiger уже в 1950-х. В 1960-х годах успех компании принесли A-6 Intruder и E-2 Hawkeye, закрепленный в 1970-х с Grumman EA-6B Prowler и F-14 Tomcat. Также в 1950-х годах компания расширила сферу деятельности в производство автокомплектующих, каноэ и лодок. В 1958 году был представлен первый реактивный частный самолёт компании, названный Gulfstream I.

«Груманн» являлся генеральным подрядчиком при строительстве Лунного модуля для высадки человека на Луну. Контракт был подписан 7 ноября 1962 года и фирма построила 13 лунных модулей. Когда программа Аполлона подошла к концу, «Грумманн» был одним из претендентов на строительство «Шаттлов», но проиграл Rockwell International. В конце концов, компанию привлекли в программу «Шаттлов», но как субподрядчика изготовившего для Rockwell элементы оперения, и вертикальные стабилизаторы.

В 1969 году компанию переименовали в Grumman Corporation. В 1973 году началось производство палубного истребителя F-14 Tomcat; другой моделью 1970-х годов стал E-2 Hawkeye, применявшийся израильскими ВВС в Ливанской войне в 1982 году. В 1978 году дочерняя компания по производству частных самолётов Gulfstream Aerospace Corporation была продана. В том же году был куплен производитель автобусов Flxible, однако уже в 1983 году был продан, принеся 200 млн долларов убытков. В 1984 году были проведены испытания экспериментального самолёта Grumman X-29 с направленными вперёд крыльями. Из гражданской продукции компания с середины 1980-х годов выпускала Grumman LLV — лёгкий фургон для эксплуатации в Почтовой службе США.

В течение 1980-х годов Grumman вкладывала большие средства в научно-исследовательскую деятельность, но большинство проектов так и не принесли прибыль. Также компании не удалось снизить зависимость от военных заказов — по состоянию на 1992 год из 3,5 млрд выручки 90 % приходилось на Правительство США. В компании начались массовые увольнения персонала, число сотрудников сократилось с 33,7 тыс. в 1987 году до 21 тыс. в 1993 году. В 1994 году за возможность поглотить компанию развернулась борьба между Martin Marietta и Northrop Corporation; в итоге в апреле этого года победителем вышла Northrop, заплатившая за Grumman 2,17 млрд долларов. В результате сделки образовалась корпорация Northrop Grumman.

Новообразованная компания закрыла почти все свои заводы на Лонг Айленде, и переоборудовала заводские площади в Бекпейдже в жилой и офисный комплекс, штаб-квартира стала центральным офисом Cablevision, площади в Калвертоне переданы под офисно-промышленный комплекс. Самолётные ангары переданы под павильоны Grumman Studios, специализирующейся на теле- и кинопроизводстве. Часть имущества аэропорта используется как Grumman Memorial Park. Оставшиеся мощности Northrop Grumman — это кампус Battle Management and Engagement Systems Division в котором работают 2000 человек.

Самолёты 
военные

 Grumman FF1
 Grumman F2F
 Grumman F3F
 Grumman XF5F Skyrocket
 Grumman XP-50
 General Dynamics-Grumman F-111B
 Grumman G-118
 Grumman AF Guardian
 Grumman C-1 Trader
 Grumman E-1 Tracer
 Grumman S-2 Tracker
 Grumman E-2 Hawkeye
 Grumman C-2 Greyhound
 Grumman OV-1 Mohawk
 Grumman X-29

палубные истребители

 Grumman F4F Wildcat
 Grumman F6F Hellcat
 Grumman F7F Tigercat
 Grumman F8F Bearcat
 Grumman F9F Panther
 Grumman F-9 Cougar
 Grumman XF10F Jaguar
 Grumman F-11 Tiger
 Grumman F11F-1F Super Tiger
 Grumman F-14 Tomcat
гидросамолёты

 Columbia XJL
 Grumman JF Duck
 Grumman J2F Duck
 Grumman G-21 Goose
 Grumman G-44 Widgeon
 Grumman G-73 Mallard
 Grumman HU-16 Albatross
палубный штурмовик
 Grumman A-6 Intruder
торпедоносцы
 Grumman XSBF
 Grumman TBF Avenger
 Grumman XTB2F
 Grumman XTSF
самолёты радиоэлектронной борьбы и разведки.
 Grumman EA-6B Prowler
 General Dynamics/Grumman EF-111A Raven
гражданские

 Grumman Gulfstream I
 Grumman Gulfstream II
 Grumman American AA-1 (1971-76)
 Grumman American AA-1B Trainer (1971-76)
 Grumman American AA-5 Traveler (1972-75)
 Grumman American AA-5A Cheetah (1976-79)
 Grumman American AA-5B Tiger (1975-79)
 Grumman American Cougar
 Grumman Ag Cat
 Grumman Kitten
 Grumman G-65 Tadpole

Космические аппараты 

Лунный модуль (LM), также известный как LEM (Lunar Excursion Module), — посадочный модуль, часть корабля «Аполлон».

Прочая продукция 

Grumman Olson — шасси для грузовиков и фургонов. Под брендом «Грумманн-Олсон» выпускались фургоны Р-600 и Р-6800 для UPS.

Grumman производила пожарные машины под названием Firecat и автомобили-вышки под названием Aerialcat. Предприятие вошло в сферу пожарной техники в 1976 году с покупкой Howe Fire Apparatus и закрыло это направление в 1992 году.

Производство каноэ было начато в 1944 году, под конец Второй мировой войны. По инициативе исполнительного директора Уильяма Хоффмана фирма использовала авиационный алюминий вместо традиционного дерева. Каноэ получили репутацию более крепких, лёгких и прочных нежели их деревянные собратья и имели значительную долю на рынке. В 1952 производство лодок было передано в Маратон, Нью-Йорк. В 1990 году подразделение по производству каноэ купила Outboard Marine Corp., и последнее каноэ под брендом Grummann было выпущено в 1996 году. Вскоре после этого бывшие руководители Grummann основали Marathon Boat Group для продолжения производства. В 2000 году было разработано соглашение с Northrop Grumman об использовании логотипа и названия Grummann. Каноэ Grummann использовалась в фильме «Избавление».

Grumman-Flxible 870 — междугородний автобус (1978—1982).

Ben Franklin (PX-15) — научный глубоководный аппарат.

Grumman LLV — развозной фургон для почтовых служб США и Канады.

В 1984 году «Грумман» сдала в аренду первый аппарат МРТ в Манхэттане.

Примечания

Ссылки 
 The Grumman Story 1930—1945 

Исчезнувшие компании США
Авиастроительные компании США